Крестниково — название населённых пунктов в России:
 
 Крестниково — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Крестниково — посёлок в Ковровском районе Владимирской области.
 Крестниково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Крестниково — деревня в Верхнеуслонском районе Татарстана.
 Крестниково — село в Цильнинском районе Ульяновской области.